Међуопштинска лига Дунав је једна од укупно 52 Међуопштинске лиге у фудбалу. Међуопштинске лиге су шести ниво лигашких фудбалски такмичења у Србији. У лиги се такмиче клубови са простора Града Пожаревца, општине Голубац, општине Велико Градиште,општине Кучево . Лига броји 14 клубова. Виши степен такмичења је Браничевска окружна лига, а нижи ГФЛ Пожаревац група "Дунав",ГФЛ Пожаревац група "Млава",Општинска лига Голубац и Општинска лига Велико Градиште.

Клубови у сезони 2017/18.

Укупна табела лиге 2010—2017 

Поз. = Позиција; С = Учествовао сезона; ИГ = Играо утакмица; П = Победио; Н = Нерешено; И = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод. = Бодова

Победници свих првенстава 

Дунав